Comitatul Scott, conform originalului din limba engleză, Scott County, este numele a unsprezece comitate din Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Scott, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Comitatul Scotts Bluff, statul  -- (Categorie și format)
 Scott (dezambiguizare)
 Scottish (dezambiguizare)
 Scotia (dezambiguizare)
 Scout (dezambiguizare)